Не́жинский райо́н () — административная единица на юге центральной части Черниговской области Украины. Административный центр — город Нежин.

География 
Площадь 7219 км².

История 
Район образован в 1923 году в УССР в результате упразднения Нежинского уезда Черниговской губернии.

21 января 1959 года к Нежинскому району была присоединена часть территории упразднённого Комаровского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Нежинского района,
 Бахмачского района,
 Бобровицкого района,
 Борзнянского района,
 Носовского района,
 а также города областного значения Нежин.

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 228,7 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 25 716 человек, из них городского населения — 3 706 человек (пгт Лосиновка), сельского — 22 010 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 17 территориальных общин (громад), в том числе 6 городских, 2 поселковые и 9 сельских общин (в скобках — их административные центры):
 Городские:
 Нежинская городская община (город Нежин),
 Батуринская городская община (город Батурин),
 Бахмачская городская община (город Бахмач),
 Бобровицкая городская община (город Бобровица),
 Борзнянская городская община (город Борзна),
 Носовская городская община (город Носовка);
 Поселковые:
 Дмитровская поселковая община (пгт Дмитровка),
 Лосиновская поселковая община (пгт Лосиновка);
 Сельские:
 Вертиевская сельская община (село Вертиевка),
 Высочанская сельская община (село Высокое),
 Комаровская сельская община (село Комаровка),
 Крутовская сельская община (село Круты),
 Макеевская сельская община (село Макеевка),
 Мринская сельская община (село Мрин),
 Новобасанская сельская община (село Новая Басань),
 Плисковская сельская община (село Плиски),
 Талалаевская сельская община (село Талалаевка).

Известные уроженцы 
  Мазный Юрий Макарович (1907—1982) гвардии полковник, Герой Советского Союза. Командир 120 ГСП 39-й ГСД. Родился 23.03.1907 в с. Великая Кошелевка.

Исчезнувшие населённые пункты 
 Медынщина

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка района на сайте Верховной рады Украины